El Término Santiago Alba puede referirse a:

Santiago Alba Bonifaz (1872-1949), abogado, periodista y político español.
Santiago Alba Rico (1960-), escritor, ensayista y filósofo español.